Glabridorsum simile (Jonathan), een gewone sluipwesp
 Glabridorsum simile (Kusigemati), een gewone sluipwesp